Zeletin är en bergstopp i Montenegro. Den ligger i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Podgorica. Toppen på Zeletin är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km. Zeletin ingår i Visitor.

Terrängen runt Zeletin är bergig åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Zeletin. Runt Zeletin är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Plav,  km sydost om Zeletin. Omgivningarna runt Zeletin är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Visitor (bergskedja i Montenegro)
Berg i Montenegro
Berg i Montenegro 2000 meter över havet eller högre